Der Dreiband Grand Prix 1989/5 war das 17. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 12. März 1989 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "GERMAN OPEN 1989" ausgetragen.

Geschichte 
Der Japaner Junichi Komori gewann in Backnang seinen dritten BWA-Grand-Prix. Im Finale siegte er 3:0 gegen Raymond Ceulemans. Platz drei sicherte sich Torbjörn Blomdahl durch einen 3:1-Sieg gegen Akio Shimada. Leider sind nur sehr wenig Ergebnisdaten von diesem Turnier bekannt.

Turniermodus 
Vor dem Hauptturnier fand ein Qualifikationsturnier in Bad Cannstatt statt. Danach wurde in Backnang im K.-o.-System gespielt. In der Qualifikation ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

K.-o.-Runde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989/5
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Backnang